Discus bezeichnet:

 die knorplige Verbindung zwischen Wirbeln, siehe Bandscheibe 
 eine knorplige Zwischenscheibe in Gelenken, siehe Discus articularis 
 ein Typ Segelflugzeug, siehe Schempp-Hirth Discus
 eine Schneckengattung, siehe Discus (Schnecken)

Siehe auch:

 Diskus